Haczów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Brzozowski
 Haczów (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente